Svenskt näringsliv kan avse:

 Sveriges näringsliv – näringslivet i Sverige som del av Sveriges ekonomi
 Svenskt Näringsliv –  en svensk arbetsgivarorganisation som företräder privata företag i Sverige